Архимандри́т Паисий (в миру Пётр Фёдорович Патокин; 20 августа 1851, село Неклюдово, Корочанский уезд, Курская губерния — 25 февраля 1932, Почаев, Волынское воеводство, Польская Республика) — наместник Почаевской Успенской лавры (1912—1920), иконописец.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Получил домашнее образование, окончил Почаевскую живописную школу. Послушник в Святогорской пустыни (1870), затем послушник (1871), иеродиакон (1881), руководитель золочения купола соборного храма (1885), заведующий иконописной мастерской (1886—1903), иеромонах (1887), ризничий и член духовного собора (1903—1904) Свято-Успе́нской Поча́евской ла́вры. Был направлен для поклонения афонским палестинским святыням (1892—1895).

Игумен (1902), начальник Почаевского Духова скита (1905), архимандрит, делегат Всероссийского монашеского съезда (1909), временный начальник Свято-Георгиевского скита на Козацких Могилах (1911).

Наместник Почаевской Успенской лавры (1912—1920), одновременно настоятель Дубенского Крестовоздвиженского монастыря, благочинный женских монастырей Волынской епархии (1913).

В 1917 году член Поместного собора Православной российской церкви по должности, участвовал в 1-й сессии, член VII, XI отделов.

С 1921 года временный настоятель Дерманского Свято-Троицкого монастыря, благочинный мужских, с 1923 года женских монастырей Волынской епархии в пределах Польши.

В 1922—1928 годах киотный и с 1931 года снова наместник Почаевской Успенской лавры.

Скончался 25 февраля 1932 года в Почаеве. Похоронен на лаврском монашеском кладбище.

Автор росписей храмов вышеуказанных обителей (1880—1900-е годы), в том числе пещерного в лавре, нижнего храма собора святой равноапостольной Марии Магдалины в Варшаве и находящейся в верхнем храме Почаевской иконы Божией Матери (1920-е годы).

Награды 
Набедренник (1890), наперсный крест (1898), палица (1902), ордена Святой Анны 3-й (1906) и 2-й (1913) степени, Святого Владимира 4-й степени (1916).

Литература 
 Памятная книжка Волынской губ. 1914. С. 339.
 Журнал Московской Патриархии. 1945. № 5. С. 47-48.
 Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. Гл. 15.
 Зелинский В. Объятия Отча. Очерки по истории Почаевской лавры. 2000. Гл. 14-15.
 Мраморнов А. И. Архимандрит Паисий (Патокин) — член Священного Собора 1917/18 гг // bogoslov.ru, 8 мая 2018
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Архимандриты Русской православной церкви
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Наместники Почаевской лавры
Персоналии:Дерманский монастырь